Frontone puede referirse a:

Frontone, localidad y comune italiana de la provincia de Pesaro y Urbino.
Marco Cornelio Frontone, autor romano.
Marco Claudio Frontone, general romano.